Levante est un mot espagnol désignant en premier lieu le Levant espagnol. On le retrouve également dans :
Levante-EMV, un journal de la communauté valencienne ;
Levante Unión Deportiva, un club de football valencien ;
Levante UD (féminines), section féminine de football du club de Levante UD ; 
Nova Levante, une commune italienne dans le Nova Levante ;
Sestri Levante, une commune italienne, en Ligurie.

Voir aussi